Bill McKechnie – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense 
 Donna McKechnie – ballerina, cantante, attrice e coreografa statunitense
 Walt McKechnie – ex hockeista su ghiaccio canadese